

Patronymie 
 Hans Olsson (1951-), homme politique suédois. 
 Hans Olsson (1964-), kayakiste suédois.
 Hans Olsson (1984-), skieur suédois.
 Hans Olsson, joueur de tennis suédois et capitaine de l'équipe de Suède de Coupe Davis de 1983 à 1986.
 Hans Olsson, handballeur suédois, double champion du monde.